Chevigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chevigny-Saint-Sauveur, kommun, Département de la Côte-d'Or, 
 Chevigny-en-Valière, kommun, Département de la Côte-d'Or, 
 Chevigny, Jura, kommun, Département du Jura,